Horst Köhler (1938) kelet-német díjlovagló, olimpikon
Horst Köhler (1943) német közgazdász, politikus